Berkes István (17. század–18. század) író
 Berkes István (1947) matematikus
 Berkes István (1950) labdarúgó (SZEOL, MTK), orvos, sportorvos, sportvezető